W Rumunii
 Mănești – gmina w okręgu Prahova
 Mănești – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Cuca
 Mănești – wieś w okręgu Prahova, w gminie Mănești